Palo Verde peut faire référence à:

 Palo Verde, station du métro de Caracas
 Palo Verde, ville de Californie
 , ville d'Arizona
 Centrale nucléaire de Palo Verde aux États-Unis
  au Costa Rica

Voir aussi 
 Palos Verdes Estates
 Rancho Palos Verdes